Goliat eller Goliath kan syfta på:

 Goliat – en person i Gamla Testamentet, se Goljat
 Goliat (film) – en svensk långfilm från 2018 i regi av Peter Grönlund
 Goliat (satellit) - Rumäniens första satellit
 Goliat (tecknad serie) – en tecknad serie
 Goliat (låt) – en låt av svenska Laleh
 Goliath – en tysk biltillverkare
 Goliath (sändare) – en tysk radiosändare
 Goliath (sång) – en sång av The Mars Volta